

Tablica

Tablica jesenskog dijela prvenstva
U ligu su ušli:

prvak 1.ŽNL zapad Nk Vatrogasac Zdenci

prvak 1.županijske liga istok Nk Gradići

Završna tablica sezone 

2010./11.
Zagrebačka-0-JŽNL